Тетерева:

 Тетерева — род тетеревиных птиц из отряда курообразных.
 Тетерева, Инара (род. 1953) — частный меценат в Латвии.